1511 км — топоним в России

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные пункты, платформы.

 1511 км — упразднённый населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Альшеевском районе БАССР, вошедший в состав посёлка Раевский.

 1511 км (платформа, Куйбышевская железная дорога)  — остановочный пункт, Куйбышевская железная дорога, Республика Башкортостан. Код в АСУЖТ 657019
 1511 км — остановочный пункт, Северо-Кавказская железная дорога, Тихорецкий район, Краснодарский край. Код в АСУЖТ 515023
 1511 км — остановочный пункт, Горьковская железная дорога, д. Талица — с. Кленовское, Контуганово, Кленовское сельское поселение, Нижнесергинский район, Западный управленческий округ, Свердловская область. Код в АСУЖТ 259449